Joan Pons, pintor valencià del segle XV, conegut per la taula l'Epifania (1477)
 Joan Pons o Joan Ponç (bisbe) (Palma, ~1445 - ?) bisbe d'Elvas (1504)
 Joan Pons, jurista d'entre els segles XV i XVI, governador de Nàpols i pare de Lluís Pons d'Icart
 Joan Pons (bandoler) (? - 1573), bandoler del , que operà especialment entre els anys 1571 i 1572, en la Conca de Barberà, fins que morí executat 
 Joan Pons, Mestre de capella de la Catedral de València a començaments del  i mestre de Josep Melcior Gomis
 Joan Pons (Barcelona, 1847- 1906), guitarrista
 Joan Pons i Álvarez (Ciutadella de Menorca, 1946), baríton dramàtic
 Joan Ponç i Bonet (Barcelona, 1928 - St-Paul-de-Vence, 1984), artista plàstic
 Joan Pons i Estivill (segle XX - 1986), escriptor i compositor de música lleugera
 Joan Pons i Garlandí, membre fundador d'Esquerra Republicana de Catalunya i càrrec polític a Barcelona el 1936.
 Joan Pons i Joanmiquel (Verges, 1944 - Àvila, 2013), mestre, instrumentista i compositor baix-empordanès de música per a cobla
 Joan Pons i Marquès (Sóller, 1894 - Palma, 1971), intel·lectual i escriptor vinculat a l'Escola Mallorquina
 Joan Pons i Massaveu (Barcelona, 1850- 1918), poeta i escriptor costumista
 Joan Pons i Martorell, escriptor mallorquí, autor del recull poètic Clavell de venes (1951)
 Joan Pons Moll, historiador menorquí, paremiòleg
 Joan Pons i Nicolàs (Sitges, 1946), futbolista català
 Joan Pons i Nin, investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya, membre del "Grup de Recerca en Micro i Nanotecnologies", i autor de diversos llibres tècnics
 Joan Pons i Palacios (1972), pilot de trial català
 Joan Pons i Payeras (Búger), prevere, rector de Mancor de la Vall (1982) i Sa Pobla (des del 2002), estudiós de la cultura mallorquina i impulsor de la beatificació de Catalina del Carme Caldés
 Joan Pons i Pons (Ferreries, 1880-1954), glossador
 Joan Pons Pons, o Joan Pons (Ferreries, 25 de desembre del 1960), escriptor de novel·les (i narrativa) per a adults i d'una novel·la per a públic infantil i juvenil
 Joan Pons i Ribas (Blanes, 1933- Girona, 1974), sacerdot. Vicari a Sils (anys 50), superior del Seminari Diocesà de Girona (1963), primer rector de la parròquia de Sant Salvador de Girona. Publicà Una bona notícia: Déu t'estima (Girona, 1968).
 Joan Pons i Rivas (Blanes,  - 1894), comerciant i polític cubà
 Joan Pons i Serra, batlle d'Alaior 1933-1936
 Joan Pons i Server (Atzúvia, 1941), instrumentista, professor i compositor valencià de música per a banda
 Joan Pons i Villaró (Guissona), cantant conegut per El Petit de Cal Eril

Vegeu també 
 Antoni-Joan Pons i Pons (contemporani, Menorca), filòleg català menorquí i estudiós de la literatura de les Illes Balears.
 Cristòfol Joan Pons Franco (contemporani), advocat i polític menorquí
 Joan Baptista Pons i Trabal (Barcelona, 1855- 1928), també escrit "Traval", arquitecte amb diverses obres a Barcelona
 Joan Josep Ponç i de Guimerà (Montclar d'Urgell, 1625- Landau, Alsàcia, 1690), baró de Montclar. Exiliat a França, lluità en diverses guerres de Lluís XIV de França i assolí el grau de tinent general
 Joan M. Pons Campos, historiador especialitzat en Bétera,Autor de Junta de Montes i Senyoriu Territorial de Bétera,en edicions catalana i castellana
 Joan Manuel Pons Valens, historiador mallorquí especialitzat en arqueologia submarina, autor de diversos llibres sobre el tema, i fundador del Grup d'Arqueologia Sub-aquàtica de Mallorca

Referències